Губерт — имя и фамилия.

Известные носители:
 Святой Губерт (ум. 727) — святой, епископ Льежский (люттихский), сын Бертрана, герцога Аквитанского.
 Губерт Прусский (1909—1950) — прусский принц, третий сын кронпринца Вильгельма.
 Губерт Саксен-Кобург-Готский (1909—1943) — немецкий принц, сын Карла Эдуарда Саксен-Кобург-Готского.
 Губерт, Владислав Осипович (1863—1941) — российский врач-педиатр.
 Губерт, Николай Альбертович (1840—1888) — русский музыкальный критик и педагог, директор Московской консерватории.

 Хуберт, Думитру (1899—1934) — румынский бобслеист, чемпион мира.

Животные 
 Губерт — гиппопотам, одно из самых известных животных в истории Южной Африки.

См. также 
 
 (260) Губерта — астероид.